Oberburg steht für
 den höher gelegenen Teil einer mittelalterlichen Burganlage, im Gegensatz zum Vorwerk der Unterburg, siehe Burg

Oberburg ist der Name folgender geographischer Orte
 Oberburg BE, Gemeinde bei Burgdorf im Kanton Bern
 Oberburg (Markt Rettenbach), Ortsteil des Marktes Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Oberburg (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Oberburg an der Wupper, Stadtteil von Solingen, Nordrhein-Westfalen 
 Oberburg (Gemeinde Eberndorf), Ortschaft von Eberndorf, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Oberburg (Gemeinde St. Kanzian), Ortschaft von St. Kanzian am Klopeiner See, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 deutsch für eine Gemeinde in der Untersteiermark, siehe Gornji Grad (Slowenien)

Klöster:
 Benediktinerkloster Oberburg in Gornji Grad, Slowenien, gegründet 7. April 1140, aufgelöst 1463

Höhenburgen
 Burg Oberburg in Gornji Grad, Slowenien, ca. 12. Jahrhundert, Rudimente noch um 1820 sichtbar
 Oberburg Driedorf, Hessen	
 Oberburg Heldenbergen, Hessen
 Oberburg-Kapellen-Ruine der Reichsburg Kyffhausen, Thüringen
 Oberburg Neibsheim, Baden-Württemberg
 Oberburg Staufenberg, Hessen
 Oberburg Kobern, Rheinland-Pfalz
 Oberburg Zwingenberg, Hessen
 Oberburg der Manderscheider Burgen in Rheinland-Pfalz

Niederungsburgen
 die ehemalige Wasserburg und eine der drei Bellersheimer Burgen, Hungen-Bellersheim, Hessen
 die Oberburg (Gondorf), auch Schloss Gondorf und Schloss von der Leyen genannt, in Kobern-Gondorf, Rheinland-Pfalz

Oberburg ist der Name folgender Personen:
 Von Obernburg (Mitte 13. Jh.), ein Minnesänger, genannt im Codex Manesse 
 Susanna von Oberburg (ca. 1530–ca. 1601), Klarissin mit Sympathien für den Protestantismus
 Andree Bernhardin von Oberburg (ca. 1626–1673), k. k. Obrist und Kommandant der Fortezza Otočac im System der k. k. Militärgrenze

Siehe auch:
 Oberberg, Oberbürg Obere Burg, Obernburg